Fede o Fedé puede referirse a:

Nombre 
 "Fede" como abreviatura de Federico, nombre propio de varón;
 "Fede" (en español "Fides") como nombre italiano femenino;

Personajes con el nombre "Fede" 
 Fede Chingotto (1997-), jugador profesional de pádel argentino;
 Fede Galizia (*1578–†1630), pintora italiana del Renacimiento, pionera del estilo bodegón;
 Fede Monreal (*1980), cantante y compositor español;
 Fede Federico Rivera Dulce (*1981), también conocido como "El Fede", destacado mexicano y líder de opinión;
 etc.

Apellido 
 "Fede" como apellido italiano;
 "Fedé" como apellido francés;

Personajes con el apellido "Fede"/"Fedé" 
 Johannes Fedé (o Jean Sohier) (c. 1415 – 1477?), compositor francés del Renacimiento temprano; 
 Emilio Fede (*1931), periodista italiano;
 Conde Giuseppe Fede (†1777), noble italiano, coleccionista y arqueólogo del siglo XVIII.

Divisiones administrativas 
 Folha Fede, población de Santo Tomé y Príncipe.

Acrónimo 
 FEDE: Federación de Diabéticos Españoles
 FEDE: Federación Española de Dardos Electrónicos
 FEDE: Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativa de Venezuela